Якобсон — фамилия.

Известные носители:

 Якобсон, Авигдор (1869—1934) — деятель сионистского движения, дипломат и публицист.
 
 Якобсон, Александра Николаевна (1903—1966) — советский художник-график, иллюстратор детских книг, мастер станковой литографии, представитель ленинградской школы графики.
 
 Якобсон, Арон Шалвович (1958—2018) — израильский художник-живописец.
 Якобсон, Аугуст Михкелевич (1904—1963) — эстонский советский драматург, государственный и партийный деятель.
 Якобсон, Валентин (1922—2005) — латвийский писатель и переводчик.
 Якобсон, Вальфрид (1895—1980) — эстонский дирижёр.
 Якобсон, Ван (род. 1950) — специалист в области информатики.
 
 Якобсон, Георгий Георгиевич (1871—1926) — русский энтомолог.
 
 Якобсон, Гун (1930—1996) — шведская писательница.
 
 Якобсон, Дора (1908—1983) — шведский физиолог и эндокринолог.
 Якобсон, Елена Вильгельмовна (в замужестве Гладилина; 1937—2003) — российская пианистка и музыкальный педагог.
 Якобсон, Зигфрид (1881—1926) — немецкий театральный критик.
 Якобсон, Иван Давидович (1800—1874) — российский государственный и военный деятель.
 Якобсон, Ивар (род. 1939) — шведский учёный в области информатики, доктор философии.
 Якобсон, Идель (1904—1997) — деятель советских органов госбезопасности, подполковник, следователь.
 Якобсон, Израиль (Israel Jacobson; 1768—1828) — немецкий филантроп и реформист.
 Якобсон, Карл Роберт (1841—1882) — эстонский писатель, публицист и педагог, журналист, просветитель.
 Якобссон, Карл-Альфред (1926—2015) — шведский футболист.
 Якобсон, Константин Александрович (род. 1945) — российский дирижёр, искусствовед и музыкальный педагог.
 Якобсон, Лев Ильич (род. 1949) — российский учёный, экономист и педагог.
 Якобсон, Леонид Вениаминович (1904—1975) — советский артист балета, балетмейстер.
 Якобсон, Леопольд Яковлевич (1850—1911) — инженер-механик русского флота, генерал-лейтенант Корпуса Морского ведомства Российской империи.
 Якобсон, Людвиг Левин (1783—1843) — датский анатом и физиолог.
 Якобсон, Макс (1923—2013) — финский дипломат и политик.
 Якобсон, Павел Максимович (1902—1979) — советский психолог, специалист в области психологии чувств и эмоций.
 Якобсон, Пётр Васильевич (1890—1973) — инженер-механик, специалист в области тепловозостроения, лауреат Сталинской премии.
 Якобсон, Роман Осипович (1896—1982) — российский и американский лингвист, литературовед и педагог.
 Якобсон, Самуил Иванович (1896—1940) — советский партийный деятель.
 Якобсон, Симон (1839—1902) — американский скрипач и музыкальный педагог.
 Якобсон, Эдмунд (1888—1983) — американский врач, физиолог и психиатр.
 Якобсон, Эдуард Магнус (1847—1903) — эстонский художник и ксилограф, баптистский проповедник.
 Якобсон, Эдуард (1833—1897) — немецкий писатель.
 Якобсон, Юрий Артурович (1915—2004) — историк.
 Якобсон, Яков Максимович (1910—1987) — советский ученый в области технологии бетона и железобетона.
 Якобсон, Янис Янович (род. 1953) — советский и российский актёр.

Примечания

См. также 
 Орган Якобсона (вомероназальный орган) — периферический отдел дополнительной обонятельной системы некоторых позвоночных животных.
 Джейкобсон
 Джекобсон
 Якобсен
 Якобссон
 Якубсон